Badiatte peut désigner deux localités de la communauté rurale d'Enampore, dans la région de Ziguinchor au sud du Sénégal

Badiatte Grand
Badiatte Soughère